Хаджи-Мухаммад:

Персоналии 
 Хаджи-Мухаммад (ум. 1423 или 1427) — хан Узбекского ханства из династии Шибанидов.
 Хаджи-Мухаммад Хулухо (ум. 1838) — предводитель Кубинского восстания на Кавказе.
 Хаджи Мухаммад-мирза — князь Ногайской Орды.
 Хаджи Мухаммад-хан (1519—1603) — хан Хивинского ханства из династии Шибанидов.
 Чамкани, Хаджи Мухаммед (род. 1947) — и. о. председателя Революционного совета Афганистана (1986—1987.

Топонимы 
 Хаджи-Мухаммад — археологический памятник в Ираке, давший название среднему периоду Эль-Обейдской культуры (4800—4500 лет до н. э.)